Rattelsdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Rattelsdorf, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Rattelsdorf, Bayern – kommun, Bayern, Oberfranken,